Болгов — многозначный термин:

Топоним 
 Болгов — хутор в Краснодарском крае России.

Персоналии 
 Болгов, Александр Владимирович (род. 1961) — исполнитель авторской песни.
 Болгов, Анатолий Ефремович (род. 1940) — заслуженный деятель науки РФ (1998).
 Болгов, Василий Егорович (1913—1989) — передовик сельскохозяйственного производства, бригадир Ясеновской МТС. Герой Социалистического Труда.
 Болгов, Николай Николаевич (род. 1965) — российский историк-антиковед и византолог.
 Болгов, Сергей Петрович — военком Ленинского района Ярославля, полковник.
 Болгова, Эльвира Алексеевна (род. 1975) — российская актриса.